Кіммері́йський я́рус (, , ) — нижній ярус середнього пліоцену Чорноморського басейну. Від назви племен кіммерійців, які населяли Північне Причорномор'я у 8-7 ст. до н. е.

Література 
 

Геологічні яруси
Пліоцен